Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal comitato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 2009-10 partecipano 16 squadre:
 12 hanno mantenuto la categoria: Azzanese, Fincantieri, Fontanafredda, Monfalcone, Muggia, Rivignano, San Luigi, Sarone, Sevegliano, Tolmezzo, Torviscosa e Tricesimo
 nessuna è stata retrocessa dalla Serie D
 4 sono state promosse dalla Promozione : Pro Fagagna e Kras (vincitrici dei gironi), Virtus Corno e Pro Cervignano (dopo i play-off)

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out 
Da questa stagione il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia istituisce i play-out. In questa edizione le squadre coinvolte sono le 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Viene disputata anche una finale preventiva fra le 2 vincitrici dei play-out per determinare un'altra retrocessione nell'eventualità di 3 retrocessioni di squadre del Friuli-Venezia Giulia dalla Serie D (poi non avvenute).

Semifinali 
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

Andata

Ritorno

Finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dal Monfalcone che in finale ha battuto 1-0 dopo i tempi supplementari il Torviscosa.

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Collegamenti esterni
 
 

Friuli